Jméno a příjmení Josef Frank  má více známých nositelů:
 Josef Frank (architekt) (1885 – 1967) – rakousko-švédský architekt
 Josef Frank (politik) (1909 – 1952) – československý komunistický politik